Les élections législatives sénégalaises de 1968 ont eu lieu le . Elles ont été remportées par le Union progressiste sénégalaise, avec 100 % des suffrages pour un taux de participation de 93 %.

Résultats

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 François Zuccarelli,  Les élections présidentielles et législatives du vingt-cinq  au Sénégal, Université de Montpellier I, 1969, 90 p. (mémoire de DESS de  Sciences politiques)

Liens externes 
 African Elections Database

1968
Sénégal
1968 au Sénégal
Février 1968